

Persone
Anatolij Sergeevič Kulikov (1946) – generale e politico russo
Angela Kulikov (1998) – tennista americana
Daniil Kulikov  (1998) – calciatore russo
Dmitrij Kulikov (1990) – hockeista su ghiaccio russo
Evgenij Kulikov (1950) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio sovietico
Georgij Kulikov (1944) – ex nuotatore sovietico, dal 1992 lettone
Vladislav Kulikov (1971) – ex nuotatore russo
Viktor Georgievič Kulikov (1921-2013) – generale e politico sovietico

Altro
1774 Kulikov – asteroide della fascia principale